Селітра () — назва мінералів, що містять нітрати лужних і лужноземельних металів (в тому числі їх кристалогідратів). Селітрами називають нітрати амонію, лужних та лужноземельних металів.

Назва, вочевидь, походить від .

Різновиди
Розрізняють: 
 Амонійна селітра; 
 Натрієва селітра (чилійська або натрієва селітра);
 Калійна селітра (індійська або каліїста селітра, нітрокаліт); 
 Магнезіальна селітра (нітромагнезит, Mg[NO3]2•2H2O, рідкісні знахідки в печерах Кентуккі, США, а також на мармурах у родовищах Бом і Салінс, Франція, у Краснодарському краї, РФ);
 Кальцієва селітра (кальціїста селітра або нітрокальцит, Cа[NO3]2•4H2O, знайдено в карстових печерах Кентуккі, США, а також у селітроносних відкладах);
 Барієва селітра (баріїста селітра або нітробарит, Ва[NO3]2, у природі знайдено тільки на одному родовищі селітри в Чилі, штучні кристали добре огранені).

Характеристика селітр

Застосування селітр 
Селітри використовуються як азотні добрива, при цьому калієва селітра є також джерелом необхідного рослинам калію. Нітрат калію також є одним із інгредієнтів чорного пороху. Амонійна селітра використовується для приготування таких вибухових речовин як амонал і амотол.

Додаються у цигарковий папір, щоб цигарка не гасла під час паління.

Див. також 
 Список мінералів
 Селітряне виробництво

Література

Посилання 
 

Нітрати